Sandra Díaz puede referirse a:

 Sandra Myrna Díaz, bióloga de Argentina.
 Sandra Díaz (1991), modelo y actriz de Venezuela.
 Sandra Díaz Arcas redactora española.